Fellomyces är ett släkte av svampar. Fellomyces ingår i familjen Cuniculitremaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Fellomyces